De Serie B 1996/97 was de 65ste editie van de strijd op het tweede niveau van het Italiaanse profvoetbal. Er namen in totaal twintig teams deel aan de competitie, waarvan vier gepromoveerde uit de Serie C (Ravenna, Empoli, Lecce en Castel di Sangro) en vier gedegradeerde uit de Serie A (Bari, Torino, Cremonese en Padova). De competitie begon op 8 september 1996 en eindigde op 22 juni 1997. Topscorer werd Davide Dionigi van Reggina met 24 treffers.

Uitslagen

Eindstand

Statistieken

Meeste speelminuten

Toeschouwers

Zie ook
Serie A 1996/97
Coppa Italia 1996/97

Italiaans voetbalseizoen
Competitievoetbal 1996/97